Carum chaerophylloides är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Carum chaerophylloides ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
chaerophylloides